Escalante peut désigner :

Patronymes 
 Juan de Escalante ( -1519), militaire espagnol, lieutenant de Cortés.
 Silvestre Vélez de Escalante (-1780), missionnaire franciscain et explorateur des États-Unis ;
 Francisco Escalante Molina (1965-), archevêque vénézuélien et diplomate du Saint-Siège ;
 Amat Escalante (1979-), réalisateur mexicain, Prix de la mise en scène au Festival de Cannes 2013 pour Heli.

Hydronyme 
 L'Escalante est une rivière du sud de l'Utah aux États-Unis, affluent droit du fleuve Colorado, longue d'environ .

Toponymes 
 Le département d'Escalante, un département de la province du Chubut en Argentine ;
 Escalante, ville de l'Utah aux États-Unis ;
 Escalante, village d'Espagne ;
 Escalante City, ville des Philippines.